Der Kaohsiung OEC Open 2017 ist ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Oktober 2017 in Kaohsiung stattfindet. Es ist Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wird in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 92 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 84 kB)

2017
ATP Challenger Tour 2017